Бабина Гора — геологічна пам'ятка природи, Збаразький район, Тернопільська область
 Бабина Гора — урочище, місто Ізяслав, Хмельницька область
 Бабина Гора — урочище, Канівський район, Черкаська область
 Бабина Гора — археологічна пам'ятка в Коростенському районі Житомирської області
 Бабина Гора — гора, Оравські Бескиди, Словаччина та Польща
 Бабина Гора — гора, дохристиянське капище, в урочищі Липки, Трускавець.